Vista Hermosa ist der Name folgender geographischen Objekte:

in Mexiko:

 Vista Hermosa (Chiapas), Ort in Chiapas
 Vista Hermosa (Irapuato), Ort in Guanajuato
 Vista Hermosa (Romita), Ort in Guanajuato
 Vista Hermosa (Jalisco), Ort in Jalisco
 Vista Hermosa de Negrete, Ort in Michoacán
 Vista Hermosa (Heroica Ciudad de Huajuapan de León), Ort in Oaxaca
 Vista Hermosa (Ixtlán de Juárez), Ort in Oaxaca
 Vista Hermosa (San Lucas Ojitlán), Ort in Oaxaca
 Vista Hermosa (San Sebastián Ixcapa), Ort in Oaxaca
 Vista Hermosa (Cuautempan), Ort in Puebla
 Vista Hermosa (Guadalupe), Ort in Puebla
 Vista Hermosa (Jalpan), Ort in Puebla
 Vista Hermosa (Soltepec), Ort in Puebla
 Vista Hermosa (Colón), Ort in Querétaro
 Vista Hermosa (San Juan del Río), Ort in Querétaro
 Vista Hermosa (Jalacingo), Ort in Veracruz
 Vista Hermosa (San Juan Evangelista), Ort in Veracruz
 Vista Hermosa (Santiago Tuxtla), Ort in Veracruz

in Kolumbien:
 Vista Hermosa (Kolumbien), Gemeinde im Departamento del Meta

in Panama:
 Vista Hermosa (Coclé), Ort in der Provinz Coclé